12 августа 2022 года британско-американский писатель индийского происхождения Салман Рушди получил множественные ножевые ранения в результате нападения перед лекцией в  в , штат Нью-Йорк, США. Полиция штата сообщила, что в результате атаки Рушди получил ножевое ранение в шею. Генри Риз, соучредитель организации , также находился на сцене в качестве интервьюера и получил лёгкую травму головы.

Предыстория 
Четвертый роман Салмана Рушди «Сатанинские стихи» () получил признание критиков и вызвал  после публикации в 1988 году. В 1989 году аятолла Рухолла Хомейни, высший руководитель Ирана, издал фетву, призывающую к убийству Рушди, и Рушди был вынужден вести скрытную жизнь в течение нескольких лет под постоянной охраной Скотленд-Ярда. В 1990 году Рушди публично извинился перед мусульманами, выразив своё уважение к исламу, однако иранские власти не отменили фетву. В 1998 году иранское правительство заявило, что больше не поддерживает фетву о смерти Рушди. В 2002 году Великобритания получила от Ирана негласные гарантии безопасности писателя и охрана была снята. 17 сентября 2012 года иранский «Фонд 15 июня» увеличил награду за убийство Рушди до 3,3 млн долларов США, а в 2016 году награда за убийство достигла 4 млн долларов США. В годы, предшествовавшие нападению, Рушди путешествовал без охраны, а фестиваль Шатокуа, на котором он выступал, был известен своей «доступной» и «непринужденной обстановкой».

Ход событий 
12 августа 2022 года Салман Рушди должен был выступить с лекцией в . Во время представления писателя публике, в 10 часов 47 минут (EDT) 24-летний мужчина Хади Матар ворвался на сцену амфитеатра и около 20 секунд наносил удары ножом и кулаками. В конечном счёте Матар нанёс около 10-15 ножевых ранений 75-летнему писателю, ранив Рушди ножом в шею и живот, также Матар нанёс лёгкую травму головы соучредителю организации  Генри Ризу, выступавшему в качестве интервьювера, вскоре Риз был выписан из больницы. Сотрудники и зрители, находившиеся на месте происшествия, бросились на помощь к Рушди и быстро повалили Матара на землю. По словам очевидцев, у Рушди было несколько открытых ран и лужа крови под ним. Рушди был доставлен вертолетом в больницу в соседнем городе Эри, штат Пенсильвания, а Хади Матар, подозреваемый в нападении, был арестован на месте преступления. Агент Рушди, , 12 августа около 19 часов вечера по местному времени сообщил, что Рушди находится на аппарате искусственной вентиляции легких и не может говорить. Комментируя степень тяжести его травм, Уайли сказал, что Рушди, скорее всего, потеряет глаз, кроме того, у него повреждена печень и разорваны нервы в одной руке. Уайли также добавил, что «новости не очень хорошие». Вечером 13 августа Рушди отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он начал разговаривать.

Расследование 

Расследование ведет полиция штата Нью-Йорк при содействии Федерального бюро расследований и прокурор округа Шатокуа Джейсон Шмидт.

Подозреваемый был опознан полицией как Хади Матар, 24-летний мужчина из города , штат Нью-Джерси. По данным источников, знакомых с ходом следствия, Матар родился в штате Калифорния, в семье мигрантов из ливанского города . Матар имеет ливанское происхождение, а его социальные сети свидетельствуют о поддержке Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и симпатиях к шиитскому экстремизму. Сообщается, что он выражал взгляды в поддержку иранского правительства. В телефоне Матара были обнаружены фотографии ряда лидеров и командиров «Хезболлы». У него были поддельные права с именем Хасан Мугния (), напоминающим фамилию одного из основателей «Хезболлы» Имада Мугния, и имя действующего главы «Хезболлы» Хасана Насралла. По словам прокурора округа Шатокуа Джейсона Шмидта, Матар заранее раздобыл пропуск на мероприятие, на котором должен был выступать Рушди.

В день нападения Матар был доставлен в тюрьму округа Шатокуа. 13 августа прокурор округа Шатокуа Джейсон Шмидт сообщил о том, что Хади Матар был взят под стражу без права на залог. Матару были предъявлены обвинения в покушении на убийство 2-й степени и в нападении 2-й степени. Хади Матар не признал себя виновным в нападении во время субботнего слушания в суде.

Угрозы в адрес Джоан Роулинг 
Британская писательница Джоан Роулинг назвала нападение «ужасной новостью» и пожелала Рушди скорейшего выздоровления, после чего она начала получать угрозы расправой от исламистских экстремистов, вскоре Роулинг обратилась в полицию.

Примечания 

События 12 августа
2022 год в Нью-Йорке
Террористические акты 2022 года
Террористические акты, совершённые в США